Le terme ligne 392 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway

Belgique 
 Ancienne ligne 392A Casteau- Horrues (SNCV Hainaut) ;
 Ancienne ligne 392B Casteau - Strépy-Bracquegnies (SNCV Hainaut).

Voir aussi 
  

392